Усечённая регрессия () или регрессия с урезанной выборкой — модель регрессии в условиях, когда выборка осуществляется только из тех наблюдений, которые удовлетворяют априорным ограничениям, которые обычно формулируются как ограничение снизу и (или) сверху зависимой переменной. Урезание выборки приводит к смещенности МНК -оценок, поэтому оцениваются такие модели с помощью метода максимального правдоподобия.

Усеченную регрессию следует отличать от цензурированной - в последней зависимая переменная также наблюдается с ограничением, но на факторы ограничение не распространяется.

Математическое описание 
Пусть  удовлетворяет обычной линейной регрессионной модели

но в выборку попадают только те данные, для которых

Если урезание только снизу, то максимальный порог равен бесконечности, если только сверху — то нижний порог равен минус бесконечности.

Логарифмическая функция правдоподобия для такой модели равна

См. также 
 Цензурированная регрессия

Литература 
 .

 Носко В. П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). — М.: ИЭПП, 2005. С. 379.

Эконометрика